Miguel Cané kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Miguel Cané (ö),

Argentina 

 Miguel Cané (ort), La Pampa, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar